Oudet est un nom de famille français porté par plusieurs personnalités.

 Jacques Joseph Oudet, général, (1773-1809).
 Joseph-Théodore Oudet, architecte, (1793-1865).
 Gustave Oudet homme politique, (1816-1897).
 Émile Oudet, élu de la Commune, (1828-1909).
 Julie Oudet, médecin, (1980-).

Homonymie de patronyme